Obus steht für:

 Oberleitungsbus, als Kurzform
 Obus, eine Automobilmarke des französischen Herstellers A. Souriau et Cie
 Obús, spanische Heavy-Metal-Band